Чемпионат Японии по международным шашкам среди мужчин 2015 прошёл по круговой системе. В турнире приняли участие 7 спортсменов, 1 из них имел рейтинг ФМЖД.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте KNDB

2015 год в шашках